Příjmení Jernigan nese více různých osobností:

 Jerrel Jernigan (* 1989) – profesionální hráč amerického fotbalu
 Joseph Paul Jernigan (1954–1993) – texaský vrah
 Tamara Elisabeth Jerniganová (* 1959) – americká vědkyně a astronautka